Payload è un termine mutuato dalla lingua inglese che può essere tradotto come "carico utile" e si riferisce a:
 Payload – in astronautica, individua la capacità portante di un aeromobile o di un veicolo spaziale, espressa generalmente in termini di massa.
 Payload – in una trasmissione informatica, indica la parte di dati trasmessi destinata all'utilizzatore, in contrasto con gli altri elementi del messaggio necessari a far funzionare il protocollo di comunicazione.